Зибенбах:

 Зибенбах — коммуна в Германии.
 Зибенбах — река в Германии.